Cozmiuc este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane.

 Ionela Cozmiuc (n. 1995), canotoare română
 Marius Vasile Cozmiuc (n. 1992), canotor român

Nume de familie românești